Levitt ist der Familienname folgender Personen:

 Al Levitt (1932–1994), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Arthur Levitt (* 1931), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager, Unternehmer und Politiker
 Arthur Levitt senior (1900–1980), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Dorothy Levitt (1882–1922), britische Rennfahrerin und Autorin
 Dylan Levitt (* 2000), walisischer Fußballspieler
 Farrel Austin Levitt (1956–2021), US-amerikanischer konservativer Moderator und Verschwörungstheoretiker, siehe Dick Farrel
 George Levitt (* 1925), US-amerikanischer Pestizidchemiker
 Helen Levitt (1913–2009), US-amerikanische Fotografin und Filmemacherin
 Jonathan Levitt (* 1963), englischer Schachspieler
 Joseph Gordon-Levitt (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Kari Polanyi-Levitt (* 1923), österreichisch-kanadische Entwicklungsökonomin
 Leo Levitt, kanadischer Snookerspieler und -trainer
 Michael Levitt (* 1947), südafrikanisch/US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger 2013
 Norman Levitt (1943–2009), US-amerikanischer Mathematiker
 Richard Levitt (1935–2017), US-amerikanischer Countertenor und Gesangspädagoge
 Rod Levitt (1929–2007), US-amerikanischer Jazz-Posaunist und Komponist
 Ruby R. Levitt (1907–1992), US-amerikanische Szenenbildnerin
 Stella Levitt (* 1930), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Steven Levitt (* 1967), US-amerikanischer Ökonom
 Theodore Levitt (1925–2006), deutscher Emigrant und Professor an der Harvard Business School
 William Levitt (1907–1994), US-amerikanischer Bauträger und Unternehmer

Siehe auch:
 Levit
 Lewitt
 Leavitt